
Termin -{GHB}- ima više značenja.

 Gama-hidroksibuterna kiselina
 Glicirani hemoglobin, forma hemoglobina koja nastaje tokom njegovog izlaganja visokim nivoima glukoze u plazmi.